Чемпионат мира по боксу 1991 года прошёл с 15 по 23 ноября в Сиднее (Австралия). Это был 6-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 242 боксёра из 48 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг

До 51 кг

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 63,5 кг

До 67 кг

До 71 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Ссылки 
 Полные результаты чемпионата мира по боксу 1991
 К. Копцев: «В подготовке к чемпионату нам помогали… немцы»

Международные спортивные соревнования в Сиднее
Ноябрь 1991 года
Спорт в Австралии в 1991 году
Международные соревнования по боксу в Австралии
Чемпионаты мира в Австралии